Trať 343 může být označení pro železniční tratě:
 Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom (československé označení v letech 1984–1993)
 Sudoměřice nad Moravou – Skalica na Slovensku (české označení v letech 1994–1999)
 Hodonín – Veselí nad Moravou (české označení v letech 1999–2005)
 Hodonín – Vrbovce (české označení od roku 2005); spojení trati Hodonín – Veselí nad Moravou a části tratě Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom

343